Болдуин Парк може да се отнася за:

 Болдуин Парк (Калифорния), град в щата Калифорния, САЩ
 Болдуин Парк (Мисури), село в щата Мисури, САЩ